

Географические объекты

Украина 
 Шаганы — озеро, расположенное на юге Татарбунарского района Одесской области.
  — маяк, стоящий на берегу Белгород-Днестровского района Одесской области.
 Шаганы — бывшее название села Приморское в Татарбунарском районе Одесской области.

Другое 
 Шаганы (Месопотамия) ― должностные лица, исполняющие военные функции в Месопотамии во времена Третьей Династии Ура, командовавшие постоянными войсками поселенцев, наёмников и общинным ополчением граждан населённого округа.

См. также 
 Шаган (значения)